Niza steht für:

 Niza, ein 262 km langer rechter Nebenfluss der Tura im Südwesten des Westsibirischen Tieflandes in Russland
 NIZA (* 1992), ein Schweizer Musikproduzent und Künstler
 Marcos de Niza (um 1495–1558), ein Franziskanerpater